Bovino – ogni mammifero della famiglia Bovidae appartenente alla sottofamiglia Bovinae
 Bovino – ogni mammifero della sottofamiglia Bovinae appartenente alla tribù Bovini
 Bovino – comune italiano nella provincia di Foggia, in Puglia

Pagine correlate 
Bovina

Altri progetti